«Korova Milky Bar» — музичний альбом гурту «Myslovitz». Виданий 2002 року лейблом «Sony Music Polska». Загальна тривалість композицій становить 59:58. Альбом відносять до напрямків альтернативний рок і Бритпоп.

Список пісень

Посилання 
 Myslovitz: Korova Milky Bar - Recenzja Porcys 
 Teraz Rock  Teraz Rock | jedyne pismo rockowe w Polsce

Альбоми Myslovitz
Музичні альбоми 2002